Termenul „cod” se poate referi la:

  Cod, act sau grup de acte normative care cuprinde o culegere organizată de reguli juridice privind o anumită ramură a dreptului, așa cum ar fi: 
 Codul Penal , culegere de acte normative privind cazuri penale; 
 Codul Civil, culegere de acte normative privind cauze civile; 
 Codul muncii, culegere de acte normative privind drepturile și obligațiile angajaților, dar și ale entității care oferă locuri de muncă. 

 Cod ATC, cod utilizat pentru diferențierea claselor de medicamente;

  Cod, o varietate de pește marin din specia Gadus, familia Gadidae;
  Codul de Atlantic, Gadus morhua
  Codul de Groenlanda, Gadus ogac
  codul de Pacific, Gadus macrocephalus

  Cod, sistem de semne sau semnale convenționale folosit la transmitere informației;  

  Cod de culori, sistem de notare prin diferite culori a cifrelor care semnifică parametrii esențiali ai rezistoarelor (rezistența electrică) și condensatoarelor (capacitatea electrică); 

  Cod genetic, mecanism de păstrare, conservare și menținere a informațiilor ereditare a tuturor formelor de viață; 

  Cod poștal, un număr unic atribuit unei localități foarte mici, sau a unei porțiuni dintr-o localitate mai mare, cartier, stradă, etc.;
 Cod sau cifru; vezi istoria criptologiei și casă de bani;
 Cod numeric personal, număr de identificare a fiecărei persoane din România;
 Cod PIN, număr personal de identificare introdus pentru accesarea unui sistem.
 Call of Duty, serie de jocuri video

Vezi și 
 Cod binar 
 Cod canonic 
 Cod de bare
 Cod de semne
 Cod de identificare fiscală
 Cod fiscal 
 Cod Gray 
 Cod Internet 
 Cod QR
 Cod SIL 
 Cod telefonic 
 Codul aerian 
 Codul avertizărilor meteo
 Codul bunelor maniere
 Codul CAEN 
 Codul Calimach 
 Codul civil
 Codul comercial
 Codul consumului (Legea nr. 296/2004 din România)
 Codul de procedură civilă
 Codul de procedură fiscală
 Codul de procedură penală
 Codul deontologic al avocaților din Uniunea Europeană
 Codul electoral
 Codul etic internațional al profesioniștilor contabili
 Codul european al bunei conduite administrative
 Codul familiei
 Codul IATA 
 Codul lui Da Vinci, film
 Codul lui Da Vinci, roman
 Codul roman 
 Codul rutier 
 Codul silvic 
 Codul vamal
 Coduri de aeroport IATA 
 Coduri de aeroport ICAO

Legături externe